ПЕК Зволле () — нидерландский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Был основан 12 июля 1910 года под названием ПХ-ЭДН-Комбинати. Домашние матчи команда проводит на стадионе , его вместимость составляет 13,2 тыс. зрителей.

В сезоне 2021/22 клуб занял 18-е место в Эредивизи и выбыл в Эрстедивизи. В 2014 году команда выиграла Кубок Нидерландов, обыграв в финале «Аякс» со счётом 5:1. В августе 2014 года в матче за Суперкубок Нидерландов «Зволле» обыграл со счётом 1:0 действующего чемпиона страны «Аякс».

Прежние названия 
 1904 — создан футбольный клуб «» (ЭДН)
 1904 — создан футбольный клуб «Принц Хендрик» (ПХ) — Генрих Мекленбург-Шверинский
 1910 — объединение ПХ и ЭДН в  (ПЕК)
 1971 — переименование в ПЕК Зволле
 1982 — переименование в ПЕК Зволле’82
 1990 — банкротство ПЕК Зволле’82, создание ФК Зволле
 2012 — переименование в ПЕК Зволле

Достижения 
 Первый дивизион Нидерландов
  Победитель (3): 1977/78, 2001/02, 2011/12
 Кубок Нидерландов
  Обладатель (1): 2013/14
  Финалист (3): 1927/28, 1976/77, 2014/15
 Суперкубок Нидерландов
  Обладатель (1): 2014

Основной состав команды 

 На сезон 2021/22

Тренерский штаб

Бывшие игроки

Известные тренеры 
  Петер Буве
  Тео де Йонг
  Ян Эверсе

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте eredivisie.nl 

Футбольные клубы Нидерландов
Зволле
ФК ПЕК Зволле